

Localidades

Condado de Luce

Lucé

Santa Luce

Outros
1292 Luce
Mazda Luce

Desambiguação